Paravelleda är ett släkte av skalbaggar. Paravelleda ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Paravelleda